Provenchère ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Provenchère (Doubs) im Département Doubs
 Provenchère (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

Siehe auch:
 Provenchères